Колонија Хосефа Ортиз де Домингез има више значења:

 Колонија Хосефа Ортиз де Домингез (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Хосефа Ортиз де Домингез (Хиутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Хосефа Ортиз де Домингез (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику